Blockade – film muto del 1928 diretto da George B. Seitz
 Marco il ribelle (Blockade) – film del 1938
 Blockade – videogioco del 1976
 Blockade – film documentario del 1992 diretto da Thomas Kufus